innowacja w socjologii
 innowacja biznesowa
 innowacja językowa